Sveriges historia kan syfta på:
 Sveriges historia – en beskrivning av landet Sveriges historia

Citat 
 "Sveriges historia är dess konungars” - av Erik Gustaf Geijer

Böcker
 Svenska folkets underbara öden – en bokserie i nio delar av Carl Grimberg, utgiven 1913–1924
 Den svenska historien – en bokserie i tio delar, utgiven av Albert Bonniers förlag 1966–1968
 Min svenska historia – en påbörjad bokserie i två delar, av författaren Vilhelm Moberg
 Historien om Sverige – en bokserie i hittills elva delar av Herman Lindqvist, utgiven på Norstedts förlag 1992–2006
 Sveriges historia (Norstedts)  – en bokserie i åtta delar, utgiven av Norstedts förlag 2009–2013

TV-serier
 1000 år – En svensk historia – en serie i sex delar (även utgiven i bokform) av Olle Häger och Hans Villius, producerad och visad på SVT 1980
 Sveriges historia (TV-serie) – en serie i tolv delar med Dick Harrison och Martin Timell som programledare, producerad av Svea television och visad på TV4 2010–2011 i samband med utgivningen av Norstedts 2010-talsbokverk

Referenser